Az Exchange (szó szerinti jelentései: csere, pénzváltás, tőzsde) több dologra utalhat:

 különböző tőzsdék nevében szerepel, például New York Stock Exchange
 a budapesti internetes adatkicserélő központ neve: Budapest Internet Exchange
 Microsoft Exchange Server, egy levelező és csoportmunkaszerver neve